Skovoroda (ryska:сковорода́) kan avse:

 Hryhorij Skovoroda (1722–1794), ukrainsk filosof och poet
 2431 Skovoroda, en asteroid